Tretow är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Annika Tretow
August Tretow
Ellen Tretow
Erik Tretow
Michael B. Tretow

Svenska efternamn